Hammerstein ist ein Familienname, der vor allem im deutschsprachigen Raum vorkommt.

Namensträger 

 Adolf Hammerstein (1888–1941), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Adolf Freiherr von Hammerstein-Loxten (1868–1939), deutscher Grundbesitzer, Staatsbeamter und Politiker (DHP, ChrsV), MdR
 Adrian von Hammerstein (* 1953), deutscher Manager
 Börries von Hammerstein (1781–1844), deutscher Gutsherr und Politiker 
 Carl-Detlev Freiherr von Hammerstein (* 1938), deutscher Politiker (CDU), MdB

 David Hammerstein Mintz (* 1955), spanischer Politiker (Los Verdes)
 Elaine Hammerstein (1897–1948), US-amerikanische Schauspielerin
 Emil von Hammerstein-Gesmold (1827–1894), deutscher Generalmajor

 Franz Freiherr von Hammerstein-Equord (1921–2011), deutscher Theologe
 Friedrich Christoph von Hammerstein (1608–1685), schwedischer General
 Frithjof von Hammerstein-Gesmold (1870–1944), deutscher Generalleutnant
 Gabriele Hammerstein (1923–2018), deutsch-amerikanische Opernsängerin
 Gustav Ferdinand von Hammerstein-Gesmold (1817–1875), deutsch-österreichischer Feldmarschallleutnant

 Jürgen Hammerstein (* 1925), deutscher Gynäkologe, Endokrinologe und Hochschullehrer

 Kunrat von Hammerstein-Equord (1918–2007), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer
 Kurt von Hammerstein-Equord (1878–1943), deutscher General
 Ludwig von Hammerstein (1832–1905), deutscher Jesuit und Schriftsteller
 Ludwig von Hammerstein-Equord (1919–1996), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer
 Lukas Hammerstein (* 1958), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Marie Luise von Hammerstein (1908–1999), deutsche Rechtsanwältin und Nachrichtendienstmitarbeiterin
 Notker Hammerstein (* 1930), deutscher Historiker

 Otto von Hammerstein (975–1036), deutscher Graf
 Peter Hammerstein (* 1949), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Reinhold Hammerstein (1915–2010), deutscher Musikwissenschaftler
 Rudolf von Hammerstein (1735–1811), deutscher General
 Walter Hammerstein (1862–1944), deutscher Bankier
 William Friedrich von Hammerstein (1785–1861), deutsch-österreichischer General
 Wilhelm von Hammerstein (1808–1872), deutscher Politiker
 Wilhelm Joachim von Hammerstein (1838–1904), deutscher Politiker und Journalist

Familienname
Deutscher Personenname

en:Hammerstein (surname)